Genius kan syfta på:

 Genius – i den romerska religionen namnet på den personliga skyddsande
 Genius loci –  i romersk religion en skyddsande för en viss plats
 Genius (film, 2016) – en brittisk/amerikansk film från 2015
 Genius (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Genius (skulptur) – en skulptur i brons av Carl Milles som skapades åren 1932-40
 Genius Sonority – ett japanskt företag som grundades i juni 2002
 Genius (TV-serie) – en amerikansk dramaserie
 Genius + Love = Yo La Tengo – ett tvådisksamlingsalbum av Yo La Tengo från 1998